Хосе́ Луи́с Родри́гес Сапате́ро (; род. 4 августа 1960, Вальядолид) — премьер-министр Испании с 17 апреля 2004 по 21 декабря 2011 года. Генеральный секретарь правящей ИСРП. Оставил пост 21 декабря 2011 года после поражения партии на выборах.

Биография 
Родригес — фамилия по отцу, Сапатеро — фамилия по матери; обычно человек известен под своей отцовской фамилией, но поскольку фамилия Родригес — одна из самых распространённых в Испании и испаноязычном мире, а фамилия Сапатеро (буквально «сапожник») встречается несколько реже, премьер-министр Испании более известен под своей материнской фамилией.

Учился в Университете в городе Леон на юридическом факультете. Затем занимался преподавательской деятельностью.

В 1979 году вступил Испанскую социалистическую рабочую партию (ИСРП). В 1988—2000 годах руководил отделением ИСРП в Леоне. В 2000 году на тридцать пятом съезде ИСРП Сапатеро был избран её генеральным секретарем. Сапатеро — депутат парламента Испании с 1986 года.

В марте 2004 года Испанская социалистическая рабочая партия победила на парламентских выборах. За неё проголосовало 42,6 % избирателей (10,9 млн испанцев). Одержав победу, Хосе Луис Родригес Сапатеро начал претворять в жизнь новый курс.
Правительство Сапатеро за время своего пребывания у власти в числе прочих акций вывело испанские войска из Ирака, объявило амнистию для нелегальных иммигрантов, легализовало однополые браки и учредило специальный суд для рассмотрения дел, связанных с насилием против женщин.

В результате состоявшихся 9 марта 2008 года парламентских выборов, ИСРП снова одержала победу, получив более 43 % всех голосов избирателей, что позволило Родригесу Сапатеро остаться на второй срок на посту председателя правительства Испании. Основная оппозиционная партия — Народная партия — получила около 40 процентов голосов. В новом кабинете министров испанского правительства впервые в истории страны численно доминируют женщины, в том числе и министр обороны Карме Чакон, которая стала матерью в самом начале срока своих полномочий.

2 апреля 2011 года Сапатеро отказался участвовать в парламентских выборах 2012 года.

26 сентября 2011 года заявил о роспуске парламента Испании и назначения досрочных выборов в парламент страны. Это было связно с крайней непопулярностью правительства социалистов у граждан страны. После поражения социалистов на выборах в октябре 2011 года правительство Испании возглавил Мариано Рахой. В феврале 2012 года на посту генерального секретаря партии Родригеса Сапатеро сменил Альфредо Перес Рубалькаба.

Одним из важнейших направлений внешней политики Сапатеро стала Латинская Америка. Несмотря на некоторые инциденты с лидерами Кубы и Венесуэлы, отношения активно развивались в экономической и культурной сферах. Была проделана большая работа в иммиграционной политике. Испания вновь показала себя важнейшим связующим звеном между Латинской Америкой и Европой как в экономической, так и в политической сферах. Важнейшим направлением развития для Сапатеро стали иберо-американские саммиты, которые претерпели некоторые изменения для дальнейшего улучшения результатов их деятельности.

Награды

Личная жизнь 

Женат, имеет двух несовершеннолетних дочерей по имени Альба и Лаура, фотографии которых были опубликованы в некоторых консервативных испанских газетах, несмотря на стремление Сапатеро оградить своих дочерей от внимания жёлтой прессы.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Эхо Москвы. 48 минут. Хосе Луис Сапатеро
 Би-Би-Си о составе правительства Сапатеро
 Видеозапись предвыборных теледебатов между кандидатами на пост премьера — Хосе Луисом Сапатеро и Мариано Рахоем.

Председатели правительства Испании
Депутаты конгресса Испании от провинции Леон
Депутаты конгресса Испании от провинции Мадрид
Политики XXI века
Члены Испанской социалистической рабочей партии
Почётные доктора университета Сан-Маркос